Bartolomeo Aicardi Visconti (1402-1457), pseudo-cardinal italien ;
 Jean Aicardi (1926-2015), médecin français, qui a donné son nom au syndrome d'Aicardi et au syndrome d'Aicardi-Goutières ;
 Hubert Aicardi (1922-1991), peintre français ;
 Matteo Aicardi (1986-), joueur de water-polo italien ;
 Jérémy Aicardi (1988-), joueur de rugby français.